Это список лауреатов и номинантов на Дневную премию «Эмми» в категории Лучшая актриса в драматическом сериале.

Лауреаты и номинанты

Примечания

Ссылки 
 
 

Награды, появившиеся в 1974 году
Награды актрисам